Georg Ratzinger kan syfta på:

* Georg Ratzinger (1844–1899), tysk romersk-katolsk präst, publicist och politiker
 Georg Ratzinger (1924-2020), tysk romersk-katolsk präst och kyrkomusiker